Arthrodamaeus är ett släkte av kvalster. Arthrodamaeus ingår i familjen Gymnodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Arthrodamaeus